Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Cristiano Caratti e Grant Doyle 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Lan Bale /  Byron Black (primo turno)

 Mark Knowles /  Roger Smith (primo turno)
 Gilad Bloom /  Christian Saceanu (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1993